Peter Aegerter ist der Name folgender Personen:

* Peter Aegerter (Künstler) (* 1936), Schweizer Künstler 
 Peter Aegerter (Politiker) (* 1957), Schweizer Politiker (BDP)